Adlam est nom de famille anglais qui peut désigner :
 Adrian Adlam, musicien britannique ;
 Alanzo Adlam, joueur de football jamaïcain ;
 Henry Charles Adlam, général de l’Armée britannique ;
 J. Adlam, joueur de cricket anglais ;
 Tom Edwin Adlam, officier de l’Armée britannique ;
 William Adlam, général de l’Armée britannique.

Voir aussi 
 Alphabet adlam, un alphabet inventée en 1989, en Guinée, pour écrire le peul